Веспелья-де-Гайя (, )  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Таррагона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Таррагонес. Занимает площадь 18 км². Население — 418 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Información general
 Datos estadísticos

Муниципалитеты Таррагоны